Дре́зен (Dresen) — фамилия. Известные носители:
 Дрезен, Адольф (1935—2001) — немецкий режиссёр и актёр, отец Андреаса Дрезена
 Дрезен, Андреас (род. 1963) — немецкий кинорежиссёр
 Дрезен, Арвид Карлович (1900—1938) — начальник Управления центральных государственных архивов, декан исторического факультета ЛГУ в 1936—1937.
 Дрезен, Хильда (1896—1981) — эстонская эсперантистка, поэтесса и переводчица.
 Дрезен, Эрнест Карлович (1892—1937) — советский эсперантист, брат А. К. Дрезена.